Le tournoi de tennis du Michigan est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute à Birmingham (MI) du  au .

Kerry Melville remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Judy Tegart-Dalton et Françoise Dürr.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Michigan
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Michigan
Tennis aux États-Unis en 1972
Sport en février 1972
Sport en mars 1972